Pilot Knob – località dell'Indiana
Pilot Knob – comune del Missouri
Pilot Knob – località del Texas
Pilot Knob – località del Wisconsin